Premières Armes, film de René Wheeler (1950)
Premières Armes,  de Ric Hochet par André-Paul Duchâteau et Tibet (1997)
Premières Armes, pièce de théâtre de David Mambouch (2007)